Journey, banda estadunidense

Filmes
 The Journey (1959), com Deborah Kerr, Yul Brynner e Jason Robards
 The Journey (2004), produção indiana
 The Journey (2016), com Colm Meaney e Timothy Spall

Outros usos
Journey (jogo eletrônico)
Journey (álbum), da banda homônima